Rytterkonge har flere specialiseringer:
 Christian 5. (1646 – 1699)
 Christian 10. (1870 – 1947)